Sing Sing ou Sing-Sing peut désigner :

 Sing Sing, un établissement pénitentiaire américain situé dans le village d'Ossining dans l'État de New York ;
 Sing Sing, une station de radio FM française qui émet dans la région de Bretagne ;
 Sing Sing, un film italien de Sergio Corbucci de 1983 ;
 Sing-Sing, un voilier quillard de 8 m conçu d'après la jauge de la Quarter Ton class ;
 Sing-Sing, une formation orchestrale britannique composée d'une chanteuse et d'une guitariste.

Voir aussi 
 Sing, Sing, Sing, une chanson de 1936 écrite par Louis Prima, mais souvent attribuée à Benny Goodman
 Sing Sing Song, chanson de Claude Nougaro (1965), adaptation du standard de jazz « Work Song » (1960) de Nat Adderley.
 Sing Sing Death House, le second album du groupe de punk rock The Distillers, sorti en 2002